Hi-fi (ang. high fidelity) – termin dotyczący dźwięku
 Hi-fi – rosyjski zespół muzyczny

Zobacz też 
 Złota kolekcja: Hi-Fi – album grupy Wanda i Banda
 Hi-Fi / Nie będę Julią – singiel grupy Wanda i Banda
 Przeboje i podboje – film amerykański